Les patronymes Ameel, Van den Ameel, Van den Ameele, Vanden Ameel ou Vanden Ameele sont des flamandisations du patronyme français .

Patronyme flamand